Osoby o tym nazwisku:
 Edmund Ciemnoczołowski – polski nauczyciel, wojskowy
 Sebastian Ciemnoczołowski – polski samorządowiec, przedsiębiorca i menedżer